In questa pagina sono indicate le partite disputate dall'ACF Fiorentina nelle competizioni internazionali organizzate dall'UEFA e nelle altre competizioni continentali europee.

Partecipazione alle competizioni UEFA per club

Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Coppa dei Campioni 1956-1957

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Coppa dei Campioni 1969-1970

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

UEFA Champions League 1999-2000

Terzo Turno Preliminare

Prima fase a gironi

Seconda fase a gironi

UEFA Champions League 2008-2009

Terzo turno preliminare

Fase a gironi

UEFA Champions League 2009-2010

Play-off

Fase a gironi

Ottavi di finale

Coppa delle Coppe UEFA

Coppa delle Coppe 1960-1961

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Coppa delle Coppe 1961-1962

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Coppa delle Coppe 1966-1967

Sedicesimi di finale

Coppa delle Coppe 1975-1976

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Coppa delle Coppe 1996-1997

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Coppa UEFA/UEFA Europa League

Coppa UEFA 1972-1973

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Coppa UEFA 1973-1974

Trentaduesimi di finale

Coppa UEFA 1977-1978

Trentaduesimi di finale

Coppa UEFA 1982-1983

Trentaduesimi di finale

Coppa UEFA 1984-1985

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Coppa UEFA 1986-1987

Trentaduesimi di finale

Coppa UEFA 1989-1990

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Coppa UEFA 1998-1999

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Coppa UEFA 2000-2001

Primo turno

Coppa UEFA 2001-2002

Primo turno

Secondo turno

Sedicesimi di finale

Coppa UEFA 2007-2008

Primo Turno

Fase a gruppi

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Coppa UEFA 2008-2009

Sedicesimi di finale

UEFA Europa League 2013-2014

Play-off

Fase a gironi

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

UEFA Europa League 2014-2015

Fase a gruppi

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

UEFA Europa League 2015-2016

Fase a gruppi

Sedicesimi di finale

UEFA Europa League 2016-2017

Fase a gruppi

Sedicesimi di finale

Coppa dell'Europa Centrale/Coppa Mitropa

Coppa dell'Europa Centrale 1935

Ottavi di finale

Quarti di finale

Coppa Mitropa 1960

Torneo

Coppa Mitropa 1962

Fase a gironi

Coppa Mitropa 1965

Semifinali

Finale

Coppa Mitropa 1966

Semifinali

Finale

Coppa Mitropa 1966-1967

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Coppa Mitropa 1971-1972

Fase a gironi

Finale

Coppa Mitropa 1974-1975

Fase a gironi

Coppa Mitropa 1976-1977

Torneo

Coppa Grasshoppers

Coppa Grasshoppers 1952-1957

Girone all'italiana

Coppa delle Fiere

Coppa delle Fiere 1964-1965

Primo turno

Coppa delle Fiere 1965-1966

Primo turno

Sedicesimi di finale

Coppa delle Fiere 1967-1968

Primo turno

Secondo turno

Coppa delle Fiere 1968-1969

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Coppa delle Fiere 1970-1971

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Coppa di Lega Italo-Inglese

Coppa di Lega Italo-Inglese 1975

Finale

Coppa Anglo-Italiana

Coppa Anglo-Italiana 1970

Fase a gironi

Coppa Anglo-Italiana 1973

Fase a gironi

Semifinali

Finale

Coppa Anglo-Italiana 1993-1994

Fase a gironi

Coppa delle Alpi

Coppa delle Alpi 1961

Incontri per nazione

Coppa delle Alpi 1968

Fase a gironi

Coppa delle Alpi 1970

Fase eliminatoria

Finale

Coppa dell'Amicizia italo-francese

Coppa dell'Amicizia italo-francese 1959

Incontri per nazione

Coppa dell'Amicizia italo-francese 1960

Incontri per nazione

Coppa Piano Karl Rappan

Coppa Piano Karl Rappan 1963-1964

Raggruppamenti

Copa EuroAmericana

Copa EuroAmericana 2014

Trofei vinti

Competizioni UEFA
Coppa delle Coppe: 1960-1961  1º titolo.

Altre competizioni
Coppa Grasshoppers: 1957 1° e unico titolo.
Coppa dell'Amicizia: 1959; 1960 2° titoli (come LNP).
Coppa delle Alpi: 1961  1º titolo (come LNP).
Coppa Mitropa: 1966 1º titolo.
Coppa di Lega Italo-Inglese: 1975  1º titolo.
Copa EuroAmericana: 2014  1º titolo (come UEFA)

Finali

Competizioni UEFA
UEFA Champions League: 2º posto nel 1956-1957.
Coppa delle Coppe UEFA: 2º posto nel 1961-1962.
UEFA Europa League: 2º posto nel 1989-1990.

Altre competizioni
Coppa Mitropa: 2º posto nel 1965 e nel 1971-1972.
Coppa delle Alpi: 2º posto nel 1970.
Coppa Anglo-Italiana: 2º posto nel 1973.

Record

Competizioni UEFA
La Fiorentina è stata la prima squadra italiana ad aver disputato una finale di Coppa dei Campioni/Champions League nel 1957.
La Fiorentina è stata la prima squadra italiana ad aver vinto una competizione tra quelle riconosciute dall'UEFA: la Coppa delle Coppe 1960-1961.
La Fiorentina 1960-1961 è stata la prima squadra italiana ed europea ad aver conquistato nella stessa stagione il double continentale vincendo Coppa delle Coppe e Coppa Italia, e una delle 4 squadre italiane (assieme alla Juventus del 1989-1990, al Milan del 1972-1973 e 2002-2003 e all'Inter del 2009-2010) ad aver vinto nella stessa stagione la coppa nazionale e la coppa europea disputata.
La Fiorentina 1961-1962 è stata la prima squadra italiana ad aver disputato per due anni consecutivi la finale di una delle tre principali competizioni UEFA per club.
La Fiorentina è una delle 13 squadre europee e una delle 2 squadre italiane (assieme alla Juventus) ad aver disputato le finali delle tre principali competizioni UEFA per club.
La Fiorentina ha visto il suo giocatore Kurt Hamrin vincere la classifica cannonieri della Coppa delle Coppe 1960-1961.

Altre competizioni
La Fiorentina 1965-1966 è stata la prima ed unica squadra italiana ad aver conquistato nella stessa stagione il double continentale, di rango minore, composto da Coppa Mitropa e Coppa Italia.
La Fiorentina nel 1975 ha conquistato la Coppa di Lega Italo-Inglese 1975 e la Coppa Italia 1974-1975.
La Fiorentina ha visto per 3 volte un suo giocatore vincere la classifica cannonieri della Coppa Mitropa: Kurt Hamrin nel 1962 e nel 1967 e Luciano Chiarugi nel 1972.
La Fiorentina ha visto un suo giocatore vincere la classifica cannonieri della Coppa Grasshoppers: Orlando Rozzoni nel 1952-1957.
La Fiorentina ha visto un suo giocatore vincere la classifica cannonieri della Coppa dell'Amicizia: Kurt Hamrin nel 1959.
La Fiorentina ha visto un suo giocatore vincere la classifica cannonieri della Coppa delle Alpi: Gianfranco Petris nel 1961.
La Fiorentina ha visto un suo giocatore vincere la classifica cannonieri della Coppa Piano Karl Rappan: Kurt Hamrin nel 1963-1964.

Note

Voci correlate
Record e statistiche dell'ACF Fiorentina
Statistiche delle competizioni UEFA per club
Statistiche della UEFA Champions League
Statistiche della Coppa delle Coppe UEFA
Statistiche della UEFA Europa League

ACF Fiorentina
Fiorentina